Se conoce como Mister o Míster a:

 Míster Mundo
 Mister palabra inglesa que significa señor.
 Manhunt International
 Míster Intercontinental
 Mr. Internacional
 El entrenador de un equipo de fútbol.
 Juanjo

Véase también 
 Miss

fr:Seigneurie#Le seigneur